Jundiaí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Jundiaí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Jundiaí (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat São Paulo